

Musica 
 Night Vision – album di Bruce Cockburn del 1973
 Night Vision – album dei Kayak del 2001
 Night Vision – singolo degli Hell Is for Heroes del 2002

Pagine correlate 
 Night Visions